Meinhart ist ein männlicher Vorname und ein Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Meinhart ist eine Variante von Meinhard.

Namensträger 
 Meinhart von Hamme (auch: Meinrich, Meinert von Ham), deutscher Landsknechtsführer und einer der wenigen bekannten Dichter eines Landsknechtsliedes
 Meinhart Maur (1884–1964), ungarischer Schauspieler
 Meinhart H. Zenk (1933–2011), deutscher Chemiker und Biologe
 Meinhart Volkamer (* 1936), deutscher Erziehungswissenschaftler

Familienname 
 Georg Friedrich Meinhart (auch: G. Fr. Meinhard; 1651–1718), deutscher evangelischer Theologe
 Isabell Meinhart (* 1994), deutsche Basketballspielerin
 Marianne Meinhart (1920–1994), österreichische Rechtshistorikerin
 Raphael Meinhart (* 1986), österreichischer Jazzmusiker
 Tobias Meinhart (* 1983), deutscher Jazzmusiker

Unternehmen 
 Meinhart Kabel GmbH, 1978 gegründeter Hersteller von Kabeln aus Österreich

Männlicher Vorname
Familienname